Сват — батько або родич одного з подружжя щодо батьків або родичів другого.
 Сват чи староста — людина, яка за дорученням того, хто хоче одружитися, або його рідних, сватає обрану особу.
 Сват — розмовна назва людини, що посилено пропонує когось на якусь посаду, умовляє взятися за якусь справу.
 Сват, свато́к, свато́чок — народна назва стрижня в ткацькому човнику, на який надівається шпуля.

Топонім 

 Сват — округ у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва
 Сват — річка в Пакистані

Див. також 
 «Свати» — україно-російський телесеріал
 Сватання
 SWAT (значення)

Примітки